Рыбе́ц, или сырть (), — вид лучепёрых рыб из семейства карповых.

Систематика 
В составе вида выделяют подвиды по местам обитания:
 , бассейны Чёрного и Азовского море
 , бассейн Каспийского моря
 , бассейн Чёрного моря
 , бассейны Северного и Балтийского морей

Описание 
Достигает длины 60 см и массы 3 кг, максимальный возраст — 17 лет. Тело умеренно высокое, слегка сжатое с боков. У рыбца более короткий анальный плавник и на спине между спинным и хвостовым плавником имеется хорошо заметный киль, покрытый чешуей. Рот нижний, полулунной формы; может сильно выдвигаться вперед и вниз при питании бентосом. Спина голубовато- серая, брюхо серебристо-белое, грудные, брюшные и анальный плавники бледно-желтоватые. Перед нерестом спина темнеет, а середина брюха и нижние плавники краснеют, у самцов появляются белые бугорки на голове. 

Мясо рыбца белое и вкусное, реализуется в вяленом и копчёном виде.

Размножение и образ жизни 
Рыбец из Дона и Кубани становится половозрелым на 4-5-м году жизни. Нерест порционный на каменистых грунтах, в мае-июне. Плодовитость рыбца от 34 до 128 тыс. икринок, диаметр зрелых икринок 1,3 мм. Размер личинок при выклеве составляет около 6 мм, в возрасте 12 суток при длине 8,5 мм они начинают активно питаться.

Полупроходной каспийский рыбец созревает в 3 года, имеет порционный нерест в мае-июне в низовьях рек и озерах. Икру откладывает на корневища тростника. Плодовитость рыбца составляет 22-28 тыс. икринок.

Обыкновенный рыбец образует проходные, полупроходные и пресноводные формы. Держится в придонном слое воды. 

Основной пищей рыбца является мотыль, водоросли, также он может питаться моллюсками, личинками, линючими раками, бокоплавами. Крупные рыбцы охотно поедают рыбу. В осенний период пищей для рыбца становится мелкая донная тюлька. Питание личинками и мальками характерно для рыбца Азовского моря. Молодь в естественных условиях питается мелкими беспозвоночными, а взрослые особи используют разнообразных донных беспозвоночных – моллюсков, червей, ракообразных.

Ареал 
Распространен в Понто-Каспийском бассейне и реках Балтийского моря.

Промысловое значение и охрана 
Ценная промысловая рыба. Промысел ведётся в период нерестового хода в мае—июне. Черноморского рыбца ловят в бассейне реки Дон, реки Кубань и в Азовском море.

Занимаются воспроизводством рыбца на рыбоводных заводах.

Занесён в Красную книгу Орловской области.

Примечания

Ссылки 
 «Позвоночные животные России»: рыбец

Карповые
Рыбы Европы
Животные, описанные в 1758 году
Культивируемые рыбы